Жуляны:
 Жуляны — историческая местность на юго-западе Киева
 Жуляны — одно из названий аэропорта «Киев» на территории Жулян